Finale Kupa prvaka 1965. je bilo deseto po redu finale Kupa prvaka, koje je igrano 27. svibnja 1965. na stadionu Giuseppe Meazza u Milanu. U finalu su igrali talijanski Internazionale i portugalska Benfica. Utakmica je završila rezultatom 1:0 za Internazionale, koji je osvojio drugi naslov prvaka Europe zaredom, nakon točno godinu dana. Jedini pogodak na utakmici postigao je Brazilac Jair.

Susret

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1964./65., UEFA.com
Povijest Kupa prvaka: 1965.

Kup prvaka 1965.
Nogometne utakmice u Italiji